Санта Катарина Јосоноту има више значења:

 Општина Санта Катарина Јосоноту (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Јосоноту (Санта Катарина Јосоноту, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику